Tarragona kan syfta på:

 Tarragona – en kommun och hamnstad i Spanien
 Tarragona (provins) – en provins i Spanien
 Tarragona (Davao Oriental) – en kommun i Filippinerna
 Tarragona, caleta – en vik i Antarktis
 Tarragona – en chokladprodukt, se Cloetta